Angadrême est un nom propre qui peut se référer à :

Prénom 
Angadrême est un prénom féminin médiéval désuet.

Sainte des Églises chrétiennes 

Angadrême de Renty († vers 695), disciple de saint Ouen de Rouen, première abbesse du couvent de l'Oroër (ou de l'Oratoire ou de Saint-Paul-lez-Beauvais ou Sanctus Paulus Bellovacensis) en Picardie, construit par saint Évroult près de Beauvais ; célébrée principalement le 14 octobre et localement le 27 juin. Patronne de Beauvais, qu'elle sauva des troupes du duc de Bourgogne Charles le Téméraire, pendant le siège de 1472, des jeunes filles de la ville portèrent sur les remparts sa châsse ou fierte vénérée, qui est devenue le palladium de la ville. Pendant la procession annuelle du 17 mars en son honneur, les demoiselles de la ville mettaient elles-mêmes le feu aux canons.

Références 

Prénom féminin